Sellye beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Sellye
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Sellye
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Sellye